Ženská dvouhra Miami Open 2021 probíhala na přelomu března a dubna 2021. Do singlové soutěže miamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Miami Gardens nastoupilo devadesát šest hráček. Dvanáct z nich se  probojovalo z kvalifikace. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla australská světová jednička Ashleigh Bartyová. Z první světové dvacítky do turnaje nezasáhla pouze sedmá žena pořadí Serena Williamsová. 

Titul obhájila Bartyová, jež ve finále zdolala turnajovou osmičku Biancu Andreescuovou z Kanady, která za stavu 6–3 a 4–0 ve prospěch Australanky duel vzdala. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo její jubilejní desátý singlový titul na okruhu WTA Tour a vůbec první obhájený. Ve druhém kole přitom byla na hraně vyřazení, když musela proti slovenské kvalifikantce Kristíně Kučové odvracet mečbol. Bartyová zároveň udržela pozici světové jedničky na žebříčku WTA před Naomi Ósakaovou, když jí tuto pozici zajistila po čtvrtfinálová prohra Japonky s Marií Sakkariovou. Řekyně tak ukončila 23zápasovou neporazitelnost Ósakaové.

Nasazení hráček 
Všechny nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Miami Open 2021